Die Liste der DDR-Meister im Skispringen listet die Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den DDR-Skimeisterschaften in der Disziplin Skispringen zwischen den Jahren 1949 und 1989 auf.

Normalschanze

Großschanze

Statistik 
Bei der Auswertung wurden nur die Einzelwettkämpfe als Basis herangezogen, da Entscheidungen im Mannschaftsspringen nur sporadisch und nicht kontinuierlich ausgetragen wurden.

Athleten 
Erfolgreichster Sportler ist der Armeesportler Hans-Georg Aschenbach mit sieben Titeln, davon 4 auf der Normal- und drei auf der Großschanze. Erfolgreichster Medaillensammler ist der Klingenthaler Klaus Ostwald, der elf Medaillen gewann, aber nur einmal DDR-Meister wurde.

Sportclubs 
Die Clubs aus Klingenthal und Zella-Mehlis liegen fast gleichauf mit weitem Abstand vorn, wenn man den Vorgängerclub des SC Dynamo, den SC Aufbau Klingenthal außen vor lässt. Zählt man die Medaillen der Armeesportclubs zusammen, liegt der ASK gleichauf mit dem SC Traktor Oberwiesenthal.

Skispringen
DDR
!